Суперкубок Андорри з футболу 2017 — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 вересня 2017 року між чемпіоном Андорри Санта-Колома та володарем кубка Андорри Уніо Еспортива.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Андорра
Вересень 2017